La seu de la 74a edició de la Copa del Rei de Bàsquet va ser el Pavelló Bizkaia Arena del 18 al 21 de febrer de 2010. En aquesta edició el Caja Laboral arribava com a defensor del títol.

El trofeu se'l disputaran els set primers classificats a la primera volta de la Lliga ACB 2009/10 i el Club Basket Bilbao Berri com a equip amfitrió. D'aquesta manera els classificats són Regal FC Barcelona, Caja Laboral, Reial Madrid, Power Electronics València, DKV Joventut, Cajasol Sevilla, ASEFA Estudiantes i Bizkaia Bilbao Basket com a organitzador.

Resultats 

2010
Competicions de bàsquet del 2010